Walter Bechstein ist der folgender Personen:

* Walter Bechstein (Lichttechniker) (1877–1943), deutscher Ingenieur und Lichttechniker
 Walter Bechstein (Schauspieler) (1918–1983), deutscher Theater- und Filmschauspieler